

Patronyme 
 Damir Doma, créateur de mode basé à Paris.

Toponymie 
 Un volcan de Nouvelle-Guinée
 Une ville dans l'État de Nassarawa du Nigeria, c'est aussi le nom d'une zone de gouvernement local autour de cette ville

Autres 
 Doma vaquera, discipline d'équitation qui tire son origine du travail des vaqueros andalous. 
 DOMA ou Defense of Marriage Act, « loi de Défense du mariage », est une loi fédérale américaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme